Górski (forma żeńska: Górska; liczba mnoga: Górscy) – polskie nazwisko. W 2004 roku Polskę zamieszkiwało 44 397 osób o tej nazwie osobowej, co dawało trzydzieste piąte miejsce wśród najpopularniejszych polskich nazwisk, po Pawlakach. Nazwisko to występuje także w pisowni Gorski i Gorsky z „y” na końcu – głównie za granicą (także pisownia z „o” w miejsce „ó”; głównie wśród obcokrajowców polskiego pochodzenia – rzadziej w kraju). Występuje też bardzo rzadko w zapisie Gurski.

Pochodzenie 
Od staropolskiego górny, znajdujący się wysoko, pochodzący z gór. Obecna forma stosowana jest od XIX w.

Znane osoby noszące to nazwisko

Kobiety 
 Adrianna Górska de Montaut (1899-1969) – francuska architekt
 Aleksandra Górska (ur. 1939) – polska aktorka
 Alicja Górska-Brylass (1933-2011) – polska biolożka 
 Andrzeja Górska (1917-2007) – polska siostra zakonna
 Anna Górska (1914-2002) – polska architekt, projektantka schronisk tatrzańskich
 Elżbieta Ryl-Górska (ur. 1933) – polska śpiewaczka operowa, pedagog muzyczny
 Ewa Górska – profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 Gabriela Górska (1939-2013) – polska pisarka 
 Halina Górska (1898-1942) – polska pisarka
 Irena Górska-Damięcka (1910-2008) – polska aktorka
 Janina Górska – Polka uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Krystyna Górska-Gołaska (ur. 1929) – polska doktor nauk historycznych
 Magdalena Górska (ur. 1981) – polska aktorka
 Małgorzata Górska – polska aktywistka
 Maria Górska-Zajączkowska (ur. 1929) – polska biolożka 
 Maria Morstin-Górska (1893-1872) – polska poetka, publicystka i tłumaczka
 Monika Górska – polska reżyser
 Olimpia Górska (ur. 1973) – polska dziennikarka telewizyjna
 Paulina Górska (ur. 1990) – polska wioślarka
 Pia Górska (1878-1974) – polska poetka i malarka
 Stefcia Górska (1907-1986) – polska aktorka, piosenkarka i tancerka
 Wanda Górska (1903-1983) – polska nauczycielka i działaczka komunistyczna 
 Władysława Górska (1920-2014) – polska szachistka

Mężczyźni 
 Adam Górski (zm. 1626) – biskup
 Adam Górski (1888–1941) – chorąży
 Adam Górski (ur. 1972) – historyk
 Adam Górski (ur. 1975) – prawnik
 Aleksander Górski (1926–1986) – artysta fotograf
 Andrzej Górski (zm. 1626) – podskarbi nadworny koronny, wojewoda mazowiecki
 Andrzej Górski (ur. 1946) – immunolog
 Antoni Górski (1862–1928) – profesor prawa UJ
 Antoni Górski (ur. 1947) – sędzia

 Artur Górski (1870–1959) – pisarz i krytyk literacki
 Artur Górski (ur. 1964) – pisarz i reporter

 Artur Górski (1970–2016) – polityk
 Bohdan Górski (1894–1942) – major WP, w czasie II wojny światowej - ZWZ i AK
 Daniel Górski (ur. 1984) – siatkarz

 Dominik Górski (ur. 1950) – samorządowiec
 Franciszek Górski (1783–1838) – generał brygady
 Franciszek Górski (1897–1989) – fizjolog
 Grzegorz Górski (ur. 1961) – prawnik, nauczyciel akademicki, polityk, samorządowiec
 Henryk Górski (1929–2008) – geograf, kartograf
 Henryk Górski (ur. 1930) – lekarz
 Henryk Górski (ur. 1938) – sportowiec
 Henryk Górski (ur. 1949) – polityk
 Jakub Górski (ok. 1525–1585) – rektor UJ i humanista renesansowy
 Jakub Górski (1585–1652) – matematyk
 Jakub Górski (XVIII w.) – poseł
 Jacek Górski ps. „Wiejski” (ur. 1965) – opozycjonista, działacz społeczny, reżyser, scenarzysta i producent muzyczny
 Jan Górski (ur. 1954) – zapaśnik
 Jan Górski (1929–2009) – szachista
 Jan Górski (1827–1898) – agronom
 Jan Górski ps. „Chomik” (1905–1945) – major dypl. WP, współtwórca formacji Cichociemnych
 Jan Górski (ur. 1942) – profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Białymstoku
 Janusz Górski (1929–1986) – ekonomista i polityk
 Jerzy Górski (ur. 1954) – sportowiec, mistrz świata w triathlonie
 Jerzy Górski (1929–1997) – sportowiec, kajakarz, olimpijczyk
 Karol Górski (1903–1988) – historyk
 Kazimierz Górski (1921–2006) – trener piłkarski
 Kazimierz Górski (ur. 1959) – polityk
 Klemens Górski (ur. 1936) – redaktor, wydawca, poeta
 Konrad Górski (1895–1990) – historyk literatury
 Konstanty Górski (1826–1898) – pułkownik rosyjski
 Konstanty Górski (1827–1901) – ziemianin, polityk
 Konstanty Górski (1869–1934) – malarz, ilustrator
 Konstanty Górski (1862–1909) – krytyk, historyk sztuki
 Krzysztof Górski – astrofizyk
 Krzysztof Robert Górski (ur. 1968) – politolog, polityk, samorządowiec 
 Leszek Górski (ur. 1961) – pływak, finalista IO w Moskwie
 Ludwik Górski (1867–1931) – polityk
 Ludwik Górski (1818–1908) – agronom, działacz społeczny
 Ludwik Górski (ur. 1921) – profesor chemii
 Maciej Górski (1944–2020) – dziennikarz, urzędnik państwowy i dyplomata, wiceminister (MON) 2003-2005
 Maciej Górski (ur. 1990) – piłkarz
 Maciej Górski (ur. 1983) – polityk
 Maciej Górski (ur. 1983) – zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) i karate
 Marcin Górski (1915–2002) – generał brygady
 Marcin Górski – prawnik, radca prawny, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 Marian Górski (1886–1961) – chemik rolny
 Marian Marcin Górski (1910–1982) – lekarz
 Michał Górski (1911–1985) – narciarz biegowy, olimpijczyk
 Michał Górski (1939–1992) – polityk
 Michał Górski – trener sztuk walki
 Mikołaj Górski (Gurski) z Niedrwicy herbu Pobóg (zm. 1742) – wojski halicki, miecznik kołomyjski
 Mikołaj Górski (1785–1855) – biskup kamieniecki
 Paweł Górski (ur. 1950) – lekarz
 Piotr Górski (XVIII w.) – artylerzysta, poseł
 Piotr Górski (1858–1906) – polityk konserwatywny
 Piotr Górski (ur. 1957) – dziennikarz

 Rafał Górski (1973–2010) − działacz społeczny, publicysta, animator ruchu anarchistycznego
 Robert Górski (ur. 1971) – twórca kabaretowy
 Robert Górski (ur. 1974) – piłkarz
 Stanisław Górski (1497–1572) – duchowny
 Stanisław Górski (1887–1955) – malarz
 Stanisław Górski (1912–2005) – poeta
 Stefan Górski (1922–1948) – cichociemny
 Tomasz Górski (ur. 1946) – polityk
 Tadeusz Górski (1930–2017) – agronom
 Tadeusz Górski (1944–2016) – dziennikarz
 Walerian Górski (1790–1874) – profesor mechaniki

 Wincenty Górski (1899–1940) – wojskowy
 Władysław Górski (1917–2015) – prawnik
 Włodzimierz Górski (zm. 1878) – publicysta, tłumacz
 Wojciech Jan Górski (1739–1818) – biskup kielecki
 Wojciech Górski (1849-1935) – pedagog
 Zbigniew Górski (ur. 1947) – kolarz
 Zygmunt Górski (1919–2001) – leśnik

Forma Gorski 
 Anatolij Gorski (1907–1983) – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, pracownik NKWD
 Adrienne Gorska de Montaut (1899-1969) z d. Górska – francuska architekt polskiego pochodzenia
 Józef Konrad Gorski (1897–1940) – major dyplomowany wojska polskiego, zamordowany w Katyniu
 Konstanty Antoni Gorski (1859-1924) – skrzypek-wirtuoz, organista, kompozytor, pedagog, dyrygent, 
 Mark Gorski (ur. 1960) – kolarz USA, zdobywca złotego medalu na Olimpiadzie w Los Angeles w 1984 r.
 Mijo Gorski (ur. 1952) – chorwacki duchowny katolicki
 Siergiej Prokudin-Gorski (1863–1944) – Rosjanin, jeden z pionierów fotografii kolorowej
 Stanisław Batys Gorski (1802–1864) – lekarz, przyrodnik, farmakognosta
 Stefan Gorski (1882–1941) – publicysta, redaktor, wydawca
 Stefan Gorski (ur. 1991) – austriacki aktor filmowy i teatralny, pochodzenia polskiego

Forma Gurski i Gursky 
 Andreas Gursky (ur. 1955) – niemiecki fotograf
 Janusz Henryk Pobóg-Gurski (1883-1934) – polski technik rolnictwa

Postaci fikcyjne o nazwisku Górski 
 Grzegorz Górski – postać z polskiego serialu M jak miłość, grał go aktor Marek Probosz
 Kazik Górski – taksówkarz, grany przez Tadeusza Gwiazdowskiego w filmie Ostatni kurs z roku 1963 w reżyserii Jana Batorego,
 Karol Górski – tytułowy bohater polskiego filmu z 1985 roku Och, Karol, w reżyserii Romana Załuskiego grał go Janusz Piechociński,
 Karol Górski – tytułowy bohater filmu z 2011 roku Och, Karol 2 (remake komedii Och, Karol) w reżyserii Piotra Wereśniaka grany przez Piotra Adamczyka,
 Klara Górska – główna bohaterka dramatu Rezolucja 819 (Résolution 819) z 2008 roku w reżyserii Giacomo Battiato, grana przez polską aktorkę Karolinę Gruszkę,
 Leopold Górski – główny bohater komedii filmowej Pieczone gołąbki Tadeusza Chmielewskiego z 1966 roku, grany przez Krzysztofa Litwina,
 Monika Górska – grana przez Ewę Gorzelak w filmie sensacyjnym Ostatnia misja w reż. Wojciecha Wójcika u boku takich aktorów jak: Janusz Gajos, Peter J. Lucas, Piotr Fronczewski, Jerzy Kamas, Mirosław Baka,
 Roman Górski – grany przez Władysława Kowalskiego w filmie sensacyjnym Droga na Zachód w reżyserii Bohdana Poręby z 1961 roku,
 Mrs. Górska – zagrana przez: Yanina Lissovskaya w filmie wojennym prod. niemieckiej Die verlorene Zeit (w Polsce pod tytułem Zagubiony czas), reżyseria Anna Justice z 2011 roku.

Postaci fikcyjne o nazwisku Gorski i Gorsky 
 Jake Gorski – główny bohater filmu akcji prod. USA „Impas” („Gridlock”) z 1996 r. grany przez Davida Hasselhoffa
 Gorsky – jeden z bohaterów filmu science-fiction produkcji USA-Francja Babylon A.D. grany przez Gérarda Depardieu
 Gorsky – postać drugoplanowa (urzędnik imigracyjny) w komedii Zielona karta (Green Card) w reżyserii Petera Weira z 1990 roku z Gérardem Depardieu i Andie MacDowell w rolach głównych
 Will Gorski – policjant z Chicago, zagrany przez Briana J. Smitha, jeden z bohaterów serialu Sense8 z 2015 roku, autorstwa rodzeństwa Wachowskich
 dr Vera Gorski/madame Vera Gorski – grana przez Carlę Gugino w filmie produkcji USA Sucker Punch z 2011 roku, w reżyserii Zacka Snydera.

Zobacz też 
 Gorski

Polskie nazwiska